Le nom d'hôtel de la Couronne correspond à différents édifices, notamment :
 hôtel de la Couronne, à Lyon, en France hôtel particulier dans lequel est situé aujourd'hui le Musée de l'imprimerie.
 hôtel de la Couronne, à Ensisheim, dans le département français du Haut-Rhin.

Il existe aussi en Suisse :
 L'hôtel des Trois Couronnes dans la ville vaudoise de Vevey.
 L'Ancien Hôtel de la Couronne (wikidata:Q29891472) à Rolle, également dans le Canton de Vaud.

Autres :
  ()